Termenul „Botgros” se poate referi la:

Botgros, pasăre
Nicolae Botgros - un artist, violonist și dirijor moldovean